Cichus ist ein Einschlagkrater im Südwesten der Mondvorderseite, am östlichen Rand des Palus Epidemiarum, östlich des Kraters Capuanus und südwestlich von Weiss.
Der mäßig erodierte Krater weist im Inneren konzentrische Strukturen auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Dichter, Arzt und Astronomen Cecco d’Ascoli offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Cichus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)